|-
|(79001)||2749 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,201|| align=right|3,35|| align=right|3,557||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79002)||2774 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,465|| align=right|0,162|| align=right|2,81|| align=right|3,869||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79003)||3519 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,200|| align=right|0,179|| align=right|6,94|| align=right|3,262||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79004)||4134 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,204|| align=right|0,077|| align=right|5,54|| align=right|3,272||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79005)||4220 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,784|| align=right|0,136|| align=right|4,40|| align=right|4,644||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79006)||4261 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,798|| align=right|0,055|| align=right|3,91|| align=right|4,678||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79007)||4289 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,106|| align=right|4,45|| align=right|3,550||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79008)||4306 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,627|| align=right|0,149|| align=right|1,42|| align=right|4,258||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79009)||4707 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,468|| align=right|0,165|| align=right|2,74|| align=right|3,878||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79010)||4851 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,016|| align=right|0,118|| align=right|8,99|| align=right|5,236||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79011)||6312 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,317|| align=right|0,221|| align=right|4,82|| align=right|3,525||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79012)||6678 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,465|| align=right|0,145|| align=right|4,00|| align=right|3,868||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79013)||9056 P-L|| align=right|16,2|| align=right|2,198|| align=right|0,155|| align=right|5,87|| align=right|3,257||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79014)||9520 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,442|| align=right|0,125|| align=right|3,34|| align=right|3,816||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79015)||9548 P-L|| align=right|15,5|| align=right|3,037|| align=right|0,238|| align=right|4,34|| align=right|5,291||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79016)||2094 T-1|| align=right|16,9|| align=right|2,244|| align=right|0,097|| align=right|2,95|| align=right|3,361||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79017)||2117 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,122|| align=right|3,39|| align=right|3,397||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79018)||2126 T-1|| align=right|14,2|| align=right|3,175|| align=right|0,131|| align=right|2,48|| align=right|5,656||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79019)||1071 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,145|| align=right|6,54|| align=right|3,643||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79020)||1085 T-2|| align=right|17,5|| align=right|2,400|| align=right|0,189|| align=right|1,73|| align=right|3,716||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79021)||1160 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,093|| align=right|7,60|| align=right|3,694||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79022)||1200 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,614|| align=right|0,158|| align=right|13,20|| align=right|4,225||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79023)||1213 T-2|| align=right|17,3|| align=right|2,201|| align=right|0,159|| align=right|1,74|| align=right|3,264||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79024)||1247 T-2|| align=right|17,2|| align=right|2,393|| align=right|0,171|| align=right|2,57|| align=right|3,702||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79025)||1318 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,080|| align=right|9,66|| align=right|4,176||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79026)||1322 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,394|| align=right|0,135|| align=right|2,40|| align=right|3,703||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79027)||1337 T-2|| align=right|14,5|| align=right|3,130|| align=right|0,142|| align=right|1,71|| align=right|5,538||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79028)||1441 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,836|| align=right|0,034|| align=right|2,42|| align=right|4,775||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79029)||1503 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,154|| align=right|2,15|| align=right|3,698||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79030)||2027 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,404|| align=right|0,184|| align=right|1,73|| align=right|3,728||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79031)||2073 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,239|| align=right|0,103|| align=right|6,57|| align=right|5,827||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79032)||2134 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,623|| align=right|0,119|| align=right|1,64|| align=right|4,248||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79033)||2185 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,234|| align=right|0,152|| align=right|1,58|| align=right|5,816||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79034)||2228 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,393|| align=right|0,221|| align=right|1,28|| align=right|3,702||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79035)||2247 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,866|| align=right|0,077|| align=right|1,18|| align=right|4,851||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79036)||3063 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,605|| align=right|0,080|| align=right|14,81|| align=right|4,205||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79037)||3116 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,400|| align=right|0,155|| align=right|2,12|| align=right|3,717||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79038)||3144 T-2|| align=right|17,2|| align=right|2,399|| align=right|0,174|| align=right|2,93|| align=right|3,715||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79039)||3169 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,204|| align=right|0,143|| align=right|8,63|| align=right|3,272||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79040)||3196 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,402|| align=right|0,176|| align=right|2,89|| align=right|3,721||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79041)||3234 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,211|| align=right|3,64|| align=right|3,681||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79042)||3249 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,608|| align=right|0,107|| align=right|4,52|| align=right|4,211||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79043)||3330 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,210|| align=right|3,67|| align=right|3,694||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79044)||3919 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,385|| align=right|0,197|| align=right|4,95|| align=right|3,683||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79045)||4071 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,851|| align=right|0,038|| align=right|3,67|| align=right|4,813||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79046)||4113 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,614|| align=right|0,136|| align=right|1,70|| align=right|4,226||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79047)||4184 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,167|| align=right|1,91|| align=right|3,702||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79048)||4200 T-2|| align=right|16,7|| align=right|2,402|| align=right|0,199|| align=right|3,09|| align=right|3,723||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79049)||4207 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,649|| align=right|0,128|| align=right|9,31|| align=right|4,310||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79050)||4649 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,603|| align=right|0,126|| align=right|13,39|| align=right|4,198||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79051)||5091 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,389|| align=right|0,136|| align=right|5,92|| align=right|3,692||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79052)||5142 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,587|| align=right|0,223|| align=right|11,33|| align=right|4,159||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79053)||5153 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,126|| align=right|5,62|| align=right|3,671||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79054)||1046 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,669|| align=right|0,232|| align=right|11,96|| align=right|4,360||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79055)||1063 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,074|| align=right|8,86|| align=right|5,141||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79056)||1132 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,250|| align=right|7,75|| align=right|3,658||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79057)||1183 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,360|| align=right|0,144|| align=right|3,92|| align=right|3,625||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79058)||1215 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,675|| align=right|0,233|| align=right|15,74|| align=right|4,375||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79059)||2014 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,985|| align=right|0,088|| align=right|3,24|| align=right|5,157||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79060)||2281 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,556|| align=right|0,167|| align=right|4,86|| align=right|4,087||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79061)||2286 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,382|| align=right|0,105|| align=right|7,07|| align=right|3,675||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79062)||2449 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,173|| align=right|0,115|| align=right|1,13|| align=right|3,203||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79063)||2499 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,915|| align=right|0,068|| align=right|1,91|| align=right|4,976||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79064)||2536 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,083|| align=right|7,96|| align=right|4,166||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79065)||3102 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,384|| align=right|0,182|| align=right|2,36|| align=right|3,681||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79066)||3172 T-3|| align=right|17,3|| align=right|2,371|| align=right|0,192|| align=right|0,56|| align=right|3,650||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79067)||3221 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,940|| align=right|0,102|| align=right|1,83|| align=right|5,040||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79068)||3258 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,153|| align=right|6,23|| align=right|3,670||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79069)||3275 T-3|| align=right|17,3|| align=right|2,393|| align=right|0,236|| align=right|2,96|| align=right|3,702||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79070)||3282 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,966|| align=right|0,043|| align=right|2,06|| align=right|5,107||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79071)||3300 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,944|| align=right|0,052|| align=right|1,23|| align=right|5,050||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79072)||3337 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,636|| align=right|0,089|| align=right|1,47|| align=right|4,280||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79073)||3410 T-3|| align=right|16,9|| align=right|2,385|| align=right|0,185|| align=right|1,00|| align=right|3,682||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79074)||3530 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,954|| align=right|0,082|| align=right|0,93|| align=right|5,078||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79075)||3704 T-3|| align=right|17,0|| align=right|2,402|| align=right|0,192|| align=right|0,72|| align=right|3,722||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79076)||3782 T-3|| align=right|17,4|| align=right|2,395|| align=right|0,188|| align=right|1,34|| align=right|3,707||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79077)||4122 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,147|| align=right|3,23|| align=right|3,676||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79078)||4188 T-3|| align=right|16,7|| align=right|2,241|| align=right|0,201|| align=right|4,67|| align=right|3,354||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79079)||4302 T-3|| align=right|16,8|| align=right|2,377|| align=right|0,238|| align=right|3,09|| align=right|3,665||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79080)||4502 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,172|| align=right|0,106|| align=right|6,28|| align=right|3,200||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79081)||4673 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,131|| align=right|7,37|| align=right|3,636||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79082)||5047 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,168|| align=right|6,67|| align=right|3,683||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79083)||5068 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,645|| align=right|0,149|| align=right|12,24|| align=right|4,301||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79084)||5650 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,349|| align=right|0,180|| align=right|9,98|| align=right|3,599||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(79085)||1975 SE1|| align=right|15,0|| align=right|2,430|| align=right|0,244|| align=right|9,98|| align=right|3,787||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(79086)||1977 RD|| align=right|14,5|| align=right|2,777|| align=right|0,278|| align=right|33,11|| align=right|4,626||MBA||4. september 1977||La Silla||R. M. West
|-
|79087 Scheidt||1977 UM2|| align=right|14,3|| align=right|2,580|| align=right|0,198|| align=right|12,77|| align=right|4,144||MBA||17. oktober 1977||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(79088)||1978 VB4|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,161|| align=right|4,75|| align=right|3,484||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(79089)||1978 VX10|| align=right|16,4|| align=right|2,308|| align=right|0,197|| align=right|3,51|| align=right|3,505||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(79090)||1979 MZ8|| align=right|14,3|| align=right|2,734|| align=right|0,274|| align=right|8,64|| align=right|4,520||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(79091)||1979 OB11|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,107|| align=right|5,59|| align=right|3,785||MBA||24. julij 1979||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79092)||1981 DT1|| align=right|14,5|| align=right|2,765|| align=right|0,203|| align=right|7,84|| align=right|4,597||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79093)||1981 EU10|| align=right|16,1|| align=right|2,232|| align=right|0,147|| align=right|4,54|| align=right|3,334||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79094)||1981 ED13|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,136|| align=right|6,47|| align=right|4,557||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79095)||1981 EL15|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,138|| align=right|4,24|| align=right|4,600||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79096)||1981 EM20|| align=right|14,8|| align=right|3,968|| align=right|0,136|| align=right|8,40|| align=right|7,903||HLD||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79097)||1981 EC24|| align=right|14,5|| align=right|3,945|| align=right|0,128|| align=right|2,42|| align=right|7,834||HLD||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79098)||1981 EE26|| align=right|16,4|| align=right|2,459|| align=right|0,142|| align=right|4,36|| align=right|3,855||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79099)||1981 EG29|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,198|| align=right|9,22|| align=right|4,558||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79100)||1981 EH30|| align=right|15,3|| align=right|3,192|| align=right|0,144|| align=right|8,50|| align=right|5,701||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79101)||1981 EJ31|| align=right|16,2|| align=right|2,428|| align=right|0,115|| align=right|5,13|| align=right|3,783||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79102)||1981 EP31|| align=right|15,5|| align=right|2,426|| align=right|0,218|| align=right|3,76|| align=right|3,778||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79103)||1981 EO32|| align=right|15,5|| align=right|2,754|| align=right|0,037|| align=right|3,91|| align=right|4,570||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79104)||1981 EK33|| align=right|16,1|| align=right|2,779|| align=right|0,037|| align=right|5,13|| align=right|4,631||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79105)||1981 EY33|| align=right|15,2|| align=right|2,776|| align=right|0,052|| align=right|3,64|| align=right|4,625||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79106)||1981 EW34|| align=right|15,7|| align=right|2,439|| align=right|0,114|| align=right|7,31|| align=right|3,808||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79107)||1981 EX37|| align=right|17,1|| align=right|2,211|| align=right|0,065|| align=right|3,73|| align=right|3,287||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79108)||1981 EB38|| align=right|15,7|| align=right|2,763|| align=right|0,066|| align=right|3,95|| align=right|4,592||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79109)||1981 EN39|| align=right|15,8|| align=right|2,780|| align=right|0,052|| align=right|3,04|| align=right|4,635||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79110)||1981 EH40|| align=right|15,4|| align=right|2,795|| align=right|0,142|| align=right|3,93|| align=right|4,672||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79111)||1981 ES40|| align=right|14,8|| align=right|2,765|| align=right|0,272|| align=right|8,61|| align=right|4,597||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79112)||1981 EE42|| align=right|14,8|| align=right|3,203|| align=right|0,131|| align=right|13,77|| align=right|5,731||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79113)||1981 EP45|| align=right|14,6|| align=right|3,195|| align=right|0,154|| align=right|13,64|| align=right|5,710||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79114)||1981 EJ46|| align=right|15,5|| align=right|2,804|| align=right|0,028|| align=right|2,34|| align=right|4,695||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(79115)||1984 JK|| align=right|15,9|| align=right|2,570|| align=right|0,268|| align=right|3,32|| align=right|4,120||MBA||9. maj 1984||Observatorij Palomar||J. Gibson
|-
|(79116)||1984 ST6|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,229|| align=right|11,71|| align=right|3,556||MBA||27. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(79117)||1988 QC1|| align=right|16,2|| align=right|2,244|| align=right|0,254|| align=right|3,38|| align=right|3,361||MBA||16. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(79118)||1989 GY5|| align=right|13,7|| align=right|2,992|| align=right|0,082|| align=right|7,95|| align=right|5,175||MBA||5. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79119)||1989 SC10|| align=right|13,7|| align=right|3,219|| align=right|0,103|| align=right|17,29|| align=right|5,774||MBA||26. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(79120)||1989 TS4|| align=right|14,8|| align=right|2,684|| align=right|0,279|| align=right|6,98|| align=right|4,398||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79121)||1990 EG1|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,223|| align=right|5,37|| align=right|3,578||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79122)||1990 RV7|| align=right|15,6|| align=right|2,443|| align=right|0,185|| align=right|2,95|| align=right|3,818||MBA||14. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(79123)||1990 RT8|| align=right|15,9|| align=right|2,455|| align=right|0,210|| align=right|3,04|| align=right|3,846||MBA||15. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(79124)||1990 RU8|| align=right|15,2|| align=right|2,383|| align=right|0,190|| align=right|2,65|| align=right|3,679||MBA||15. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(79125)||1990 SZ4|| align=right|14,3|| align=right|3,112|| align=right|0,147|| align=right|2,27|| align=right|5,489||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79126)||1990 SO6|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,214|| align=right|3,31|| align=right|3,713||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79127)||1990 SK8|| align=right|14,9|| align=right|2,444|| align=right|0,190|| align=right|4,26|| align=right|3,820||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79128)||1990 SB13|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,232|| align=right|0,42|| align=right|3,686||MBA||22. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|79129 Robkoldewey||1990 TX11|| align=right|15,0|| align=right|2,467|| align=right|0,188|| align=right|1,81|| align=right|3,873||MBA||11. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(79130)||1990 UC2|| align=right|14,2|| align=right|2,456|| align=right|0,166|| align=right|9,29|| align=right|3,849||MBA||26. oktober 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(79131)||1990 UN4|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,285|| align=right|21,52|| align=right|3,629||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79132)||1990 VR4|| align=right|13,9|| align=right|3,222|| align=right|0,145|| align=right|13,73|| align=right|5,783||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79133)||1990 VG5|| align=right|15,9|| align=right|2,565|| align=right|0,220|| align=right|6,18|| align=right|4,107||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79134)||1990 VO8|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,299|| align=right|6,51|| align=right|4,103||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79135)||1991 JV|| align=right|16,6|| align=right|1,916|| align=right|0,083|| align=right|23,35|| align=right|2,651||MBA||8. maj 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79136)||1991 ND4|| align=right|15,9|| align=right|2,334|| align=right|0,232|| align=right|1,46|| align=right|3,566||MBA||8. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(79137)||1991 PD15|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,304|| align=right|5,66|| align=right|3,405||MBA||6. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(79138)||1991 RS4|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,235|| align=right|1,74|| align=right|3,688||MBA||13. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(79139)||1991 SP|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,198|| align=right|6,37|| align=right|3,434||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(79140)||1991 SX2|| align=right|15,4|| align=right|2,957|| align=right|0,041|| align=right|3,17|| align=right|5,083||MBA||29. september 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79141)||1991 TB|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,192|| align=right|7,89|| align=right|3,530||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(79142)||1991 VR2|| align=right|15,1|| align=right|2,300|| align=right|0,265|| align=right|23,33|| align=right|3,487||MBA||1. november 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(79143)||1992 BQ2|| align=right|14,7|| align=right|2,490|| align=right|0,066|| align=right|4,35|| align=right|3,928||MBA||30. januar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|79144 Cervantes||1992 CM3|| align=right|14,6|| align=right|2,641|| align=right|0,332|| align=right|29,03|| align=right|4,290||MBA||2. februar 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79145)||1992 EL13|| align=right|14,4|| align=right|3,232|| align=right|0,075|| align=right|20,47|| align=right|5,809||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(79146)||1992 JP3|| align=right|15,2|| align=right|2,535|| align=right|0,173|| align=right|7,99|| align=right|4,036||MBA||2. maj 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(79147)||1992 RG3|| align=right|15,4|| align=right|2,611|| align=right|0,276|| align=right|13,76|| align=right|4,218||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79148)||1992 SN3|| align=right|16,2|| align=right|2,789|| align=right|0,171|| align=right|4,75|| align=right|4,658||MBA||24. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79149)||1992 UR4|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,235|| align=right|1,62|| align=right|3,446||MBA||27. oktober 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(79150)||1992 UR7|| align=right|16,8|| align=right|2,179|| align=right|0,270|| align=right|7,90|| align=right|3,217||MBA||23. oktober 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79151)||1992 YS3|| align=right|16,6|| align=right|2,347|| align=right|0,173|| align=right|3,90|| align=right|3,596||MBA||24. december 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79152)||1993 FX3|| align=right|15,3|| align=right|2,347|| align=right|0,267|| align=right|5,71|| align=right|3,594||MBA||17. marec 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(79153)||1993 FV4|| align=right|16,5|| align=right|2,372|| align=right|0,148|| align=right|2,71|| align=right|3,652||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79154)||1993 FF5|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,113|| align=right|3,19|| align=right|3,623||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79155)||1993 FN8|| align=right|15,3|| align=right|3,123|| align=right|0,108|| align=right|6,50|| align=right|5,519||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79156)||1993 FA12|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,095|| align=right|4,71|| align=right|5,451||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79157)||1993 FE16|| align=right|15,5|| align=right|2,348|| align=right|0,119|| align=right|6,56|| align=right|3,597||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79158)||1993 FB17|| align=right|15,4|| align=right|3,123|| align=right|0,118|| align=right|16,20|| align=right|5,517||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79159)||1993 FP17|| align=right|15,1|| align=right|3,100|| align=right|0,121|| align=right|6,39|| align=right|5,457||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79160)||1993 FO19|| align=right|14,2|| align=right|3,131|| align=right|0,156|| align=right|15,71|| align=right|5,540||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79161)||1993 FW19|| align=right|14,5|| align=right|3,236|| align=right|0,117|| align=right|5,98|| align=right|5,820||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79162)||1993 FU20|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,170|| align=right|5,83|| align=right|3,688||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79163)||1993 FK24|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,155|| align=right|2,98|| align=right|3,697||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79164)||1993 FE27|| align=right|16,0|| align=right|2,410|| align=right|0,124|| align=right|1,80|| align=right|3,742||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79165)||1993 FR27|| align=right|14,7|| align=right|2,450|| align=right|0,281|| align=right|10,17|| align=right|3,834||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79166)||1993 FU29|| align=right|14,7|| align=right|3,038|| align=right|0,180|| align=right|11,62|| align=right|5,295||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79167)||1993 FM32|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,165|| align=right|5,56|| align=right|3,738||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79168)||1993 FP33|| align=right|15,0|| align=right|2,523|| align=right|0,134|| align=right|3,76|| align=right|4,007||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79169)||1993 FY33|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,155|| align=right|7,13|| align=right|3,764||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79170)||1993 FT34|| align=right|14,5|| align=right|3,123|| align=right|0,193|| align=right|15,84|| align=right|5,519||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79171)||1993 FM37|| align=right|15,2|| align=right|3,118|| align=right|0,192|| align=right|2,25|| align=right|5,506||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79172)||1993 FX38|| align=right|16,9|| align=right|2,357|| align=right|0,154|| align=right|2,78|| align=right|3,618||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79173)||1993 FE41|| align=right|14,6|| align=right|3,163|| align=right|0,063|| align=right|3,18|| align=right|5,624||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79174)||1993 FC46|| align=right|15,9|| align=right|2,431|| align=right|0,174|| align=right|0,38|| align=right|3,789||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79175)||1993 FU47|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,098|| align=right|1,82|| align=right|3,702||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79176)||1993 FA50|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,141|| align=right|4,97|| align=right|3,642||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79177)||1993 FG50|| align=right|16,2|| align=right|2,375|| align=right|0,142|| align=right|1,95|| align=right|3,660||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79178)||1993 FN54|| align=right|16,5|| align=right|2,401|| align=right|0,182|| align=right|3,63|| align=right|3,720||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79179)||1993 FX56|| align=right|16,3|| align=right|2,366|| align=right|0,122|| align=right|6,17|| align=right|3,638||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79180)||1993 FR62|| align=right|15,0|| align=right|3,093|| align=right|0,108|| align=right|5,75|| align=right|5,439||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79181)||1993 FT75|| align=right|14,2|| align=right|3,145|| align=right|0,090|| align=right|16,97|| align=right|5,576||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79182)||1993 FS82|| align=right|15,5|| align=right|3,164|| align=right|0,076|| align=right|5,26|| align=right|5,627||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(79183)||1993 KY|| align=right|17,0|| align=right|2,409|| align=right|0,198|| align=right|2,92|| align=right|3,739||MBA||21. maj 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79184)||1993 KO3|| align=right|15,2|| align=right|2,457|| align=right|0,246|| align=right|5,07|| align=right|3,850||MBA||21. maj 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79185)||1993 OZ3|| align=right|16,3|| align=right|2,452|| align=right|0,182|| align=right|1,64|| align=right|3,838||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79186)||1993 QN|| align=right|14,0|| align=right|2,628|| align=right|0,292|| align=right|31,28|| align=right|4,260||MBA||20. avgust 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin; J. Alu
|-
|(79187)||1993 QL8|| align=right|16,2|| align=right|2,739|| align=right|0,301|| align=right|13,09|| align=right|4,532||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79188)||1993 QF9|| align=right|15,9|| align=right|2,471|| align=right|0,197|| align=right|4,13|| align=right|3,885||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79189)||1993 RB8|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,197|| align=right|7,32|| align=right|4,186||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79190)||1993 TT9|| align=right|14,1|| align=right|3,964|| align=right|0,092|| align=right|6,51|| align=right|7,890||HLD||12. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79191)||1993 TU14|| align=right|16,2|| align=right|2,669|| align=right|0,105|| align=right|1,39|| align=right|4,359||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79192)||1993 TG16|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,084|| align=right|15,19|| align=right|4,296||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79193)||1993 TW17|| align=right|15,9|| align=right|2,661|| align=right|0,247|| align=right|13,10|| align=right|4,339||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79194)||1993 TZ18|| align=right|15,2|| align=right|2,693|| align=right|0,142|| align=right|7,71|| align=right|4,419||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79195)||1993 TZ24|| align=right|15,3|| align=right|2,731|| align=right|0,163|| align=right|9,93|| align=right|4,512||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79196)||1993 TD33|| align=right|15,3|| align=right|2,701|| align=right|0,056|| align=right|6,90|| align=right|4,438||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79197)||1993 TE33|| align=right|15,5|| align=right|2,559|| align=right|0,139|| align=right|5,60|| align=right|4,093||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79198)||1993 TL33|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,072|| align=right|10,74|| align=right|4,123||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79199)||1993 TN37|| align=right|15,3|| align=right|2,662|| align=right|0,087|| align=right|4,49|| align=right|4,343||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79200)||1993 UH4|| align=right|15,7|| align=right|2,568|| align=right|0,223|| align=right|4,72|| align=right|4,114||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79201)||1993 UY4|| align=right|15,9|| align=right|2,554|| align=right|0,200|| align=right|4,41|| align=right|4,081||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79202)||1993 UV5|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,217|| align=right|5,32|| align=right|4,075||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79203)||1993 UC6|| align=right|15,9|| align=right|2,550|| align=right|0,248|| align=right|5,65|| align=right|4,071||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79204)||1993 UH7|| align=right|15,8|| align=right|2,728|| align=right|0,073|| align=right|5,92|| align=right|4,504||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79205)||1993 UN8|| align=right|14,6|| align=right|2,706|| align=right|0,132|| align=right|14,79|| align=right|4,449||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79206)||1993 VX1|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,258|| align=right|2,35|| align=right|4,345||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(79207)||1994 AW9|| align=right|17,0|| align=right|2,245|| align=right|0,131|| align=right|2,22|| align=right|3,364||MBA||8. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79208)||1994 AF12|| align=right|16,5|| align=right|2,212|| align=right|0,104|| align=right|2,87|| align=right|3,290||MBA||11. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79209)||1994 AT12|| align=right|15,4|| align=right|2,789|| align=right|0,067|| align=right|5,49|| align=right|4,657||MBA||11. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79210)||1994 CX17|| align=right|16,2|| align=right|2,248|| align=right|0,085|| align=right|5,26|| align=right|3,369||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79211)||1994 CB18|| align=right|14,7|| align=right|2,972|| align=right|0,046|| align=right|11,37|| align=right|5,123||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79212)||1994 ET|| align=right|15,9|| align=right|2,220|| align=right|0,136|| align=right|7,57|| align=right|3,307||MBA||6. marec 1994||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(79213)||1994 EX|| align=right|14,8|| align=right|2,867|| align=right|0,066|| align=right|2,53|| align=right|4,854||MBA||8. marec 1994||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(79214)||1994 GS6|| align=right|17,2|| align=right|2,281|| align=right|0,034|| align=right|4,79|| align=right|3,445||MBA||11. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79215)||1994 HU|| align=right|16,0|| align=right|3,055|| align=right|0,090|| align=right|1,38|| align=right|5,340||MBA||16. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79216)||1994 JH3|| align=right|14,5|| align=right|3,141|| align=right|0,188|| align=right|13,03|| align=right|5,565||MBA||3. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79217)||1994 JR4|| align=right|15,9|| align=right|2,358|| align=right|0,181|| align=right|2,49|| align=right|3,621||MBA||3. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79218)||1994 JU7|| align=right|14,5|| align=right|3,083|| align=right|0,100|| align=right|13,17|| align=right|5,413||MBA||8. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79219)||1994 LN|| align=right|15,6|| align=right|1,915|| align=right|0,162|| align=right|25,69|| align=right|2,650||MBA||5. junij 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79220)||1994 PO1|| align=right|13,9|| align=right|3,181|| align=right|0,209|| align=right|27,29|| align=right|5,673||MBA||12. avgust 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(79221)||1994 PN7|| align=right|15,5|| align=right|2,486|| align=right|0,093|| align=right|6,71|| align=right|3,919||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79222)||1994 PQ8|| align=right|16,3|| align=right|2,374|| align=right|0,190|| align=right|0,89|| align=right|3,657||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79223)||1994 PM12|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,071|| align=right|7,99|| align=right|3,729||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79224)||1994 PS12|| align=right|16,5|| align=right|2,325|| align=right|0,227|| align=right|1,84|| align=right|3,544||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79225)||1994 PF16|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,108|| align=right|6,38|| align=right|3,570||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79226)||1994 PM16|| align=right|16,8|| align=right|2,396|| align=right|0,164|| align=right|1,89|| align=right|3,707||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79227)||1994 PK17|| align=right|16,2|| align=right|2,516|| align=right|0,187|| align=right|4,41|| align=right|3,990||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79228)||1994 PP17|| align=right|15,9|| align=right|2,440|| align=right|0,213|| align=right|0,93|| align=right|3,812||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79229)||1994 PE20|| align=right|16,3|| align=right|2,462|| align=right|0,211|| align=right|1,25|| align=right|3,863||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79230)||1994 PP21|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,260|| align=right|1,32|| align=right|3,606||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79231)||1994 PO22|| align=right|14,5|| align=right|2,378|| align=right|0,171|| align=right|6,67|| align=right|3,666||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79232)||1994 PH25|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,161|| align=right|6,48|| align=right|3,707||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79233)||1994 PK25|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,171|| align=right|3,23|| align=right|3,643||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79234)||1994 PC26|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,163|| align=right|5,95|| align=right|3,559||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79235)||1994 PQ28|| align=right|15,7|| align=right|2,315|| align=right|0,234|| align=right|5,81|| align=right|3,521||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79236)||1994 PB31|| align=right|15,7|| align=right|2,359|| align=right|0,106|| align=right|5,77|| align=right|3,623||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79237)||1994 PC31|| align=right|16,8|| align=right|2,319|| align=right|0,241|| align=right|3,71|| align=right|3,530||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79238)||1994 PM36|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,203|| align=right|1,59|| align=right|3,699||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79239)||1994 PY37|| align=right|16,6|| align=right|2,360|| align=right|0,188|| align=right|1,64|| align=right|3,624||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79240)||1994 QD|| align=right|16,3|| align=right|2,342|| align=right|0,180|| align=right|2,57|| align=right|3,583||MBA||26. avgust 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(79241)||1994 QE|| align=right|16,0|| align=right|2,378|| align=right|0,133|| align=right|4,01|| align=right|3,667||MBA||26. avgust 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(79242)||1994 RE|| align=right|15,0|| align=right|3,220|| align=right|0,104|| align=right|16,87|| align=right|5,778||MBA||3. september 1994||Stroncone||Stroncone
|-
|(79243)||1994 RA1|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,218|| align=right|2,30|| align=right|3,630||MBA||9. september 1994||Kleť||Klet
|-
|(79244)||1994 RT1|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,291|| align=right|20,40|| align=right|4,100||MBA||1. september 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(79245)||1994 RL23|| align=right|16,3|| align=right|2,429|| align=right|0,152|| align=right|7,12|| align=right|3,785||MBA||5. september 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(79246)||1994 SC6|| align=right|16,4|| align=right|2,547|| align=right|0,212|| align=right|3,14|| align=right|4,065||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79247)||1994 SL7|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,154|| align=right|6,86|| align=right|3,719||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(79248)||1994 TJ|| align=right|14,9|| align=right|2,481|| align=right|0,093|| align=right|5,61|| align=right|3,907||MBA||6. oktober 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(79249)||1994 TL|| align=right|16,2|| align=right|2,403|| align=right|0,244|| align=right|2,12|| align=right|3,724||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(79250)||1994 TD5|| align=right|16,6|| align=right|2,437|| align=right|0,014|| align=right|3,99|| align=right|3,803||MBA||2. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov